Uniwersytet:
 REC, Thandalam, Chennai, Politechnice w Tamil Nadu (Indie).

Media:
 [●REC] – hiszpański horror filmowy z 2007 roku.
 [●REC] 2 – kontynuacja horroru [●REC].
 REC – japońska manga oraz anime na jej podstawie.